Alghero — cidade da Sardenha, Itália
Catalão alguerês — dialeto da língua catalã falada em Alghero